Sutjeska (fiume), un fiume nella Bosnia ed Erzegovina
 Battaglia della Sutjeska, una battaglia nella seconda guerra mondiale
 Parco nazionale di Sutjeska, un parco nazionale della Bosnia ed Erzegovina
 FK Sutjeska Foča, una società calcistica di Foča, Bosnia ed Erzegovina
 FK Sutjeska Nikšić, una società calcistica di Nikšić, Montenegro
 KK Sutjeska Nikšić, una società cestistica di Nikšić, Montenegro